Slaget vid Kiev kan avse flera slag under andra världskriget:

 Slaget vid Kiev (1941), när två tyska pansargrupper omringade en sovjetisk armé i staden
 Slaget vid Kiev (1943), när staden befriades av den sovjetiska 1:a ukrainska fronten

Kiev belägrades vid ett flertal tillfällen, de mest anmärkningsvärda är:

 Belägringen av Kiev (968) av petjenegerna
 Plundringen av Kiev (1169) av suzdalier
 Plundringen av Kiev (1240) av mongolerna under Batu khan

Andra slag om Kiev:

 Tre polska Kievexpeditioner:
 Kievexpeditionen (1013) – nästan ingenting är känt om den
 Kievexpeditionen (1018)
 Kievexpeditionen (1069)
 Slaget på Irpenfloden (1331)
 Kievoffensiven (1920) under det polsk-sovjetiska kriget